A Equipe Iraquiana representa o Iraque na Copa Davis de tênis competindo sob a direção da Federação Iraquiana de Tenis.

Atualmente o Iraque disputa o Grupo IV da Asia/Oceania. Competiu no Grupo II de 1988 até 1990, mas nunca conseguiu passar da primeira fase.

Time atual
 Akram Abdalkarem
 Ali Khairi Hashim
 Bilal Mahdi

História
Iraque disputou a Copa Davis pela primeira vez em 1988.

Ver também
Copa Davis

Ligações externas
 

Equipes da Copa Davis